Saipanetta är ett släkte av kräftdjur. Saipanetta ingår i familjen Saipanettidae. 

Saipanetta är enda släktet i familjen Saipanettidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Saipanetta